L'édition 2017 du tournoi de tennis de Malaisie se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Ashleigh Barty remporte l'épreuve de simple, Ashleigh Barty et Casey Dellacqua celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Vania King, de la Grecque Maria Sakkari, de l'Italienne Karin Knapp, de la Japonaise Kurumi Nara, de la Roumaine Sorana Cîrstea et de la Russe Evgeniya Rodina. Ces joueuses sont respectivement remplacées par Sílvia Soler Espinosa, Zhang Kai-Lin, Sara Sorribes Tormo, Nina Stojanović, Zhu Lin et Aleksandra Krunić.

Lauréates 
Ashleigh Barty, issue des qualifications, remporte son premier titre en simple en battant en finale Nao Hibino, sans éliminer de tête de série.

En double, Ashleigh Barty et Casey Dellacqua remportent leur troisième titre ensemble en battant en finale Nicole Melichar et Makoto Ninomiya. Il s'agit respectivement de leur  et  titre dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Malaisie
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Malaisie
Sport en Malaisie en 2017
Tennis en février 2017
Tennis en mars 2017